Алекса́ндер Тетти (; 4 апреля 1986, Аккра) — норвежский футболист, полузащитник. Ранее выступал за национальную сборную Норвегии.

Ранние годы 
Александр Тетти родился в Аккре, Гана, но переехал в Будё в Норвегии в 1999 году. Позднее он переехал в Тронхейм, и начал играть в футбол за «Кольштад». После попадания в молодёжку «Русенборга», Тетти дебютировал в первой команде в товарищеском матче против «Сюндвалля» в январе 2003 года, а в сентябре 2003 года он попал в первый состав команды и стал самым молодым игроком в первой команде клуба «Русенборг» со времени Ола Бай Ризе, Кнут Торбьорна Эггена и Эйвинда Юсби в 1977 году.

Достижения

«Русенборг» 
 Чемпион Норвегии: 2006, 2009

«Норвич Сити» 
 Чемпион Чемпионшипа: 2018/19, 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Норвич Сити» 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Будё-Глимт»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Норвич Сити»